Andy Milder (1969-), acteur américain
 Gaby Milder (1973-) actrice néerlandaise